Nederlanders in het Zwitserse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Zwitserse voetbalclubs.

Voetballers

Hoofdtrainers 

Zwitserse
Voetbal in Zwitserland